

Miejscowości w Polsce 
 Kłopot – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Kłopot – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka

 Kłopot – wieś na Ukrainie